Карреньо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хихон. Занимает площадь 66,70 км². Население 11 000 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Парди (Франция, с 1991)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos 

Муниципалитеты Астурии